Машкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Воронежская область 
 Машкино — село в Лискинском районе.

Калужская область 
 Машкино — деревня в Бабынинском районе.
 Машкино — деревня в Малоярославецком районе.

Кировская область 
 Машкино — деревня в Тужинском районе.

Курская область 
 Машкино — село в Конышёвском районе.
 Машкино — деревня в Солнцевском районе.
 Машкино — деревня в Суджанском районе.

Новгородская область 
 Машкино — деревня в Боровичском районе.

Смоленская область 
 Машкино — деревня в Кардымовском районе.

Тверская область 
 Машкино — деревня в Молоковском районе.
 Машкино — деревня в Нелидовском районе.
 Машкино — деревня в Торжокском районе.

Гидроним 
 Машкино (озеро) — озеро в Мордовии.